DMJ steht für:
 Dental Materials Journal, eine medizinische Fachzeitschrift
 Deutsche Marine-Jugend, Jugendverband der Seesport treibenden Vereine Deutschlands
 Diabetes and Metabolism Journal, eine medizinische Fachzeitschrift
 Duke Mathematical Journal, eine mathematische Fachzeitschrift

Abkürzung